Steg puede referirse a los siguientes poblados:
 Steg, un pueblo en Liechtenstein.
 Steg, un pueblo del cantón del Valais, en Suiza.
 Steg, un pueblo del cantón de Zúrich, en Suiza.

Además, puede hacer referencia a:
 Steg, un videojuego publicado en 1992.
 Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (StEG), un ferrocarril del Imperio austro-húngaro.